Broadside – rivista statunitense del passato
 Broadside – serie televisiva statunitense degli anni Sessanta
 Broadside – gruppo musicale statunitense

Pagine correlate 
 Broadsides